Rossau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rossau, Schweiz, ort, Zürich, Bezirk Affoltern,

Tyskland 

 Rossau, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Rossau, Osterburg – ort, tidigare kommun, Osterburg (Altmark), Sachsen-Anhalt,